Weschenfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Weschenfelder (* 1964), deutsche Autorin
 Hugo Weschenfelder (1932–1996), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Mark Weschenfelder (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Petra Weschenfelder (* 1964), deutsche Fußballspielerin